«Нежная плоть» (, ) - испано-американский эротический фильм ужасов режиссёра Хесуса Франко. Является ремейком фильма Развратная графиня () 1973 года, посвящённым 25-летию картины, но с другими актёрами (кроме Лины Ромай) и изменёнными именами героев.

Сюжет 
Сценарий почти аналогичен La comtesse perverse. На отдалённый остров, дабы поразвлекать своих гостей аристократов, баронесса Ирина приглашает стриптизёршу с внушительными формами. Здесь, после соответствующего эротического шоу, аристократы приступают к актам садомазохизма с участием приглашённой стриптизёрши, а затем выпускают стриптизёршу на открытое пространство и начинают охотиться на неё.

В ролях 
 Лина Ромай — миссис Радек
 Моника Перент — баронесса Ирина
 Альдо Самбрель — Каллман
 Ален Пети — Пол Радек
 Аналиа Ивар — Фуриа
 Микаил Кронен — Карлос
 Эмбер Ньюман — Паула

Ссылки 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов Испании
Фильмы ужасов 1998 года
Эротические фильмы США
Эротические фильмы Испании
Фильмы Хесуса Франко
Фильмы Испании 1997 года